Amerikai Egyesült Államok
Ladds (Georgia)
Ladd (Illinois)
Ladd (Missouri)
Ladd (Virginia)

Lásd még
Ladd (családnév)